La Russa ist der Familienname folgender Personen:
 Adrienne La Russa (* 1948), US-amerikanische Schauspielerin
 Ignazio La Russa (* 1947), italienischer Politiker
 Romano Maria la Russa (* 1952), italienischer Politiker